END, sigle composé des trois lettres E, N et D, peut faire référence à :
 Essai non destructif ;
 École nationale des douanes ;
 Équipes Notre-Dame.

END est un code, qui signifie :
  ;
 Endurance apnea (apnée demi-fond), dans les disciplines de la plongée en apnée en compétition, telles « END 16x50 » (800 m endurance apnea – seize apnées de ) et « END 8x50 » (400 m endurance apnea – huit apnées de ).

Voir aussi 
 
 Cigarette électronique (electronic nicotine delivery systems, ENDS)
Code